Desanka "Beba" Lončar (1943-), actrice italo-serbe ;
 Krešimir Lončar (1983-), joueur de basket-ball croate ;
 Nikola Lončar (1972-), ancien joueur de basket-ball serbe ;
 Zoran Lončar (1965-), homme politique serbe.

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe